

Astronomia
 2852 Declercq – asteroide della fascia principale

Persone
 Andrew DeClercq – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Benjamin Declercq – ciclista su strada belga
 Léa Declercq – calciatrice francese
 Noël Declercq – ciclista su strada belga
 Tim Declercq – ciclista su strada belga